Джанет Джепкосгеи — кенийская бегунья на средние дистанции.

Впервые приняла участие в международных соревнованиях в 1999 году, когда выступила на чемпионате мира среди юношей на дистанции 800 метров. В 2002 году выиграла золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров. На чемпионате мира 2007 года выиграла золотую медаль, на чемпионате мира 2009 года заняла второе место, а на мировом первенстве 2011 года стала серебряным призёром (после дисквалификации чемпионки соревнований Марии Савиновой Джепкосгеи поднялась с третьего на второе место). На Олимпийских играх в Пекине стала серебряным призёром в беге на 800 метров с результатом 1.56,02. Победительница гран-при Шанхая 2010 года.

Ссылки 
 Справка IAAF

Бегуны на средние дистанции Кении
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года